Liturgica poate însemna:
 o disciplină făcând parte din teologie: teologia liturgică;
 despre dogmă religioasă